Норвегия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в двадцатый раз за свою историю и завоевала две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Футбол

Женщины 

 Состав

 Результат
 Групповой этап (Группа F)

 Полуфинал

 Матч за 3-е местоИтог:''' по результатам олимпийского турнира женская сборная Норвегии завоевала бронзовые медали.

Примечания

Ссылки 
 Сборная Норвегии  на сайте sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
Спорт в Норвегии в 1996 году